Каза́к — представитель казачества.
 Каза́к — мужчина у казаков.
 Каза́к — военнослужащий казачьих войсковых частей и иных формирований.
 Каза́к — первый чин в казачьих частях (рядовой).
 Каза́к — наёмный работник.

Производные 
 Каза́к — дорожный, широкий плащ, делавшийся иногда с рукавами, пелериной и капюшоном

Населённые пункты 
 Каза́к — село в Болгарии, Хасковская область
 Каза́к — село на Украине, Житомирская область
 Каза́к — село на Украине, Ровненская область
 Каза́к — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Каза́к — исчезнувшее село на территории Нижнегорского района Крыма

Другие названия 
  «Каза́к» — украинская бронемашина производства НПО «Практика»
 «HMS Cossack» — британский эсминец типа «Трайбл», принимавший участие во Второй мировой войне
 «Каза́к» — фильм 2012 года, режиссёр — Игорь Копылов
 «Казак» — проект российских десантных катеров для ВМФ России.
Список кораблей Казак/Cossack
 «Казак» — газета, издававшаяся в Миассе в 1910—1913 гг.

Фамилия 
 Казак, Андрей Георгиевич (род. 1980) — белорусский стрелок из малокалиберного пистолета.
 Казак, Валерий Николаевич (род. 1944) — российский художник, член Союза художников России (2010).
 Казак, Виктор Дмитриевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Ка́зак, Вольфганг (1927—2003) — немецкий славист.
 Ка́зак, Герман (1896—1966) — немецкий писатель.
 Казак, Дмитрий Васильевич (1907—1943) — Герой Советского Союза.
 
 Ка́зак, Ирчи (1830—1879) — кумыкский поэт, дагестанский классик литературы.
 Казак, Леонид Васильевич (род. 1947) — украинский политик.
 
 Казак, Манфред Антонович (1908—1998) — конструктор турбин, лауреат Сталинской премии.
 
 Казак, Павел Корнилович (1901—?) — советский военный, полковник.
 Казак, Пётр Николаевич — российский военный лётчик, генерал-майор.
 Казак, Сергей Михайлович (род. 1974) — узбекистанский футболист.
 Казак, Яков Александрович (род. 1985) — белорусский футболист.
 Казак, Ярослав Иванович (род. 1944) — украинский политик, народный депутат Украины 3-го созыва.

См. также

Примечания